Brennholt ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Brennholt (* 1965), deutscher Autor, Lehrbeauftragter, Organisationsberater und Zukunftsforscher
 Stefanie Brennholt (* 1966), deutsche Grundschulpädagogin, Autorin und Referentin in der Lehrerfortbildung